Evropska Formula 2 sezona 1977 je bila enajsto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

1977 v športu
1977